"You Needed Me" é um single de house music do grupo italiano The Playin' Stars, que tem com a participação de cantor Romanthony. O maxi-single foi gravado nos estúdios da Time Records, produzido pelos DJs Jason Rooney e Alex Gaudino, lançado pela gravadora Rise, e lançado em 17 de novembro de 2009.

Faixas

Versão CD

(Rise; RISE 482 CDM; CD Maxi-Single)

Jason Rooney & Alex Gaudino Radio Edit - 04:06
Jason Rooney & Alex Gaudino Original Mix- 05:54
D.O.N.S. Full Vocal Remix - 07:18
D.O.N.S. Remix - 06:49
Promise Land Remix - 06:51
The Montanas aka Morjac Remix - 05:38

Versão LP

(Rise; RISE 482; Vinyl, 12", 33 1/2RPM; Novembro de 2009)

A1 Jason Rooney & Alex Gaudino Original Mix - 5:54
A2 The Montanas aka Morjac Remix - 5:38
B1 D.O.N.S. Full Vocal Remix - 7:18
B2 Promise Land Remix - 6:50

Créditos 

Produzido, organizado e mixado por: Jason Rooney & Alex GaudinoEscrito, composto e executado por (participação vocal de): Anthony Wayne Moore aka Romanthony

Singles de 2009